Marco Mignani – pubblicitario italiano
 Michele Mignani – calciatore italiano
 Rolando Mignani – poeta italiano